Navnet Storuman kan referere til fler artikler:

 Storumans kommun – svensk kommune
 Storuman (by) – svensk by
 Storuman (sø) – svensk sø
alle beliggende i Västerbottens län i Sverige